Andreas Christian Odebrecht ist der Name folgender Personen:

* Andreas Christian Odebrecht (Politiker) (1716–1791), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald
 Andreas Christian Odebrecht (Richter) (1756–1831), deutscher Jurist